Poříčí est un toponyme qui peut désigner :

Červené Poříčí, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Horní Poříčí, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Horní Poříčí, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Královské Poříčí, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary ;
 Poříčí nad Sázavou, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Poříčí u Litomyšle, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Prostřední Poříčí, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Spálené Poříčí, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Velké Poříčí, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie